Der Begriff Herkelmann bezeichnet folgende Personen:

 Bernd Herkelmann (* um 1960), ehemaliger deutscher Radrennfahrer und heute Fahrradhersteller
 Oliver Herkelmann (* 1968), ehemaliger deutscher Basketballspieler

Er bezeichnet außerdem Marke:

 Herkelmann, Marke Bernd Herkelmanns, siehe Liste von Fahrradherstellern#Deutschland